Пардесия () — местный совет в Центральном округе Израиля.

Расположен примерно в 28 км к северо-востоку от центра Тель-Авива и в 5 км к юго-востоку от города Нетания, на прибрежной равнине, на высоте 54 м над уровнем моря. Площадь совета составляет 1,273 км².

История 
В 1928 году земли Пардесии были приобретены сионистским активистом Жаном-Йоной Фишером, но долгое время оставались неиспользованными. В 1937 году Авраам Табиб из организации йеменских евреев позвал её членов, чтобы те основали на этих землях поселение. На место прибыли 20 семей и в 1938 году начали строительство деревни. Пардесия получила статус местного совета в 1952 году.

Население 

Динамика численности населения по годам:

Города-побратимы 
  Фирзен, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Израиля